Historia kan syfta på:
från grekiskans historia, 'undersökning'
 Historia – en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet
 Historia (skolämne) – ett skolämne som läses såväl i grundskola som i gymnasieskolan
 Historia (bok av Herodotos) – den bok som grundlade och namngav ämnet
 Historia (liturgi) – en liturgisk-matematisk benämning för en bred genre av senmedeltida latinska dikter som sjöngs vid vissa helgondagars tidebön
 Historisk tid –den del av historien som efterlämnat skriftliga dokument
 Rolig historia – en påhittad berättelse med en humoristisk poäng

Se även
 Historiker